Ольга Дмитриевна Гальцова (род. 27 апреля 1952 года, посёлок Коренево Кореневского района Курской области) — государственный и политический деятель. Депутат Государственной Думы пятого созыва, член фракции «Единая Россия», заместитель председателя комитета Госдуму по процессуальному, арбитражному уголовному и гражданскому законодательству.

Биография 
В 1971 году завершила обучение в Каменск-Уральском алюминиевом техникуме. В 1978 году защитила диплом о высшем образовании во Всесоюзном юридическом институте, по специальности правоведение. В 1998 году окончила Российский институт госрегистраторов при Минюсте РФ.

Трудовую деятельность начала в 1971 году, устроившись работать контролёром на Куйбышевский завод кабелей связи. До 1978 года занимала разные должности: инженер-технолог, заместитель начальника отдела кадров.

В 1978 году перешла работать в аппарат Самарского районного исполкома. Работала на посту инструктора организационного отдела, а потом заведующего общим отделом.

С 1983 по 1990 год работала в исполнительном комитете Куйбышевского горсовета народных депутатов в должности инструктора и заведующего организационно-инструкторским отделом.

В 1990 году стала возглавлять отдел организации советской работы Куйбышевского горсовета.

С 1993 работала в администрации Самарской области. Трудилась в отделе юстиции на посту заместителя начальника.

В 1998 году назначена главой Самарской областной регистрационной палаты.

В 2007 году на выборах депутатов государственной Думы пятого созыва избрана по партийным спискам «Единой России» депутатом. В Государственной Думе занимала пост зампреда Комитета по процессуальному, арбитражному уголовному и гражданскому законодательству. В декабре 2011 года полномочия завершены.

С 2014 года работает в должности Уполномоченного по правам человека Самарской области.

Замужем, воспитала сына.

Награды 
Награждена:
 медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
 медалью имени Анатолия Кони,
 нагрудным знаком Министерства юстиции РФ «Почётный работник юстиции России»,
 Знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью»,
 Почётным знаком Самарской Губернской Думы «За заслуги в законотворческой деятельности»,
 Почётной грамотой Министерства юстиции РФ

Примечания

Ссылки 
 Биография 
 Ольга Гальцова 

 
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Женщины-политики России
Члены «Единой России»